Beveridge Island kan syfta på följande:
 Beveridge Island, Nunavut, ö i Kanada
 Beveridge Island, Victoria, ö i Australien